Heeb steht für:

 Heeb Magazin, englischsprachige Zeitschrift

Heeb ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Heeb (* 1940), liechtensteinischer Radrennfahrer und Politiker (VU)
 Armando Heeb (* 1990), liechtensteinischer Fußballspieler
 Barbara Heeb (* 1969), Schweizer Radrennfahrerin
 Birgit Heeb (* 1972), liechtensteinische Skirennläuferin
 Claudia Heeb-Fleck, liechtensteinische Historikerin und Politikerin (Freie Liste)
 Franz J. Heeb (* 1948), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Friedrich Heeb (1884–1958), Schweizer Schriftsetzer und Politiker
 Fritz Heeb (1911–1994), Schweizer Jurist und Politiker
 Jonas Heeb (* 1997), Schweizer Politiker (Grüne)
 Lorenz Heeb (* 1949), liechtensteinischer Politiker (VU)
 Martin Heeb (* 1969), liechtensteinischer Fußballspieler
 Petra Buck-Heeb (* 1963), deutsche Juristin und Hochschullehrerin

Siehe auch:

 Heep
 HEB
 Hieb